Татьяна Владимировна Кулешова:
* Кулешова, Татьяна Владимировна (род. 1987) — российская футболистка.
 Кулешова, Татьяна Владимировна (род. 1995) — российская гимнастка.